Kahleberg bezeichnet:

 einen Berg () im Erzgebirge, siehe Kahleberg
 einen Berg () im Rothaargebirge südwestlich von Milchenbach, siehe Kahleberg (Rothaargebirge)
 einen Berg () im Isergebirge, siehe Lysý vrch (Isergebirge)
 einen Berg () im linkselbischen Böhmischen Mittelgebirge, siehe Boreč (Berg)
 eine Insel im Neuwarper See, siehe Łysa Wyspa
 ein RoRo-Schiff, siehe Typ RO 15